Pavel Blatný ist der Name folgender Personen:

* Pavel Blatný (Komponist) (1931–2021), tschechischer Komponist
 Pavel Blatný (Schachspieler) (* 1968), tschechischer Schachgroßmeister